

Geografia

Italia
 Cervo – comune della provincia di Imperia, nella regione di Liguria
 Cervo – torrente della Liguria anche noto come Steria
 Cervo – torrente del Piemonte
 Cervo – promontorio sul mare nella provincia di Imperia

Spagna
 Cervo – comune della provincia di Lugo, nella Galizia

Persone
 Gian Maria Cervo – drammaturgo, traduttore, direttore artistico e curatore italiano
 Guido Cervo – scrittore italiano
 Mario Cervo – produttore discografico, conduttore radiofonico e dirigente sportivo italiano

Zoologia
 Cervo – animale della famiglia dei Cervidi, sottofamiglia Cervinae, genere Cervus
 Cervo delle Calamian 
 Cervo milu
 Cervo pomellato
 Cervo porcino
 Cervo rosso o cervo nobile
 Cervo rosso tibetano
 Cervo sardo
 Cervo sika

Altro 
 Cervo – figura araldica
 Cervo – animale della mitologia

Pagine correlate
 Cervi
 Cervo volante